Пасо Сан Антонио има више значења:

 Пасо Сан Антонио (Ел Барио де ла Соледад), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пасо Сан Антонио (Санто Доминго де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику